Alegerile prezidențiale din România s-au desfășurat pe parcursul a două scrutinuri. Primul scrutin a avut loc pe 28 noiembrie 2004. Al doilea tur de scrutin s-a desfășurat pe 12 decembrie, iar învingător a ieșit Traian Băsescu cu 51,23% din totalul voturilor exprimate, devansându-l pe contracandidatul său, Adrian Năstase (48,77%).

Alegerile prezidențiale din 2004 s-au desfășurat simultan cu alegerile legislative. Conform Constituției României amendate în 2003, mandatul prezidențial durează cinci ani, în loc de patru, însemnând că în viitor, alegerile prezidențiale și legislative se vor ține separat.

12 candidați au concurat pentru funcția de Președinte al României. În turul doi au ajuns Adrian Năstase și Traian Băsescu.

Scrutin 28 noiembrie 2004 

 Alegători: 18.449.344
 Voturi exprimate: 10.794.653 (58,5%)
 Voturi valabile: 10.452.205
 Voturi anulate: 342.448
 Diferență voturi dintre primii doi clasați: 733.628

Scrutin 12 decembrie 2004 
 Alegători: 18.316.104
 Voturi exprimate: 10.112.262 (55,2%)
 Voturi valabile: 10.008.314
 Voturi anulate: 103.948
 Diferență voturi dintre candidați: 245.374

Rezultate pe judete

Primul tur

Al doilea tur

Vezi și 
 Alegeri legislative în România, 2004
 Alegeri în România

Referințe 
 Transindex 
 Institutul National De Statistica

Legături externe 
 Legislatia referitoare la Alegerile Prezidentiale din Romania
 Alegeri.tv - Videoclipuri electorale din campanie, turul I 
 Alegeri.tv - Videoclipuri electorale din campanie, turul II 
 Biroul Electoral Central, Website dedicat alegeriilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele Romaniei
 12 pentru Cotroceni , 2 noiembrie 2004, Jurnalul Național
 12 pentru Cotroceni, 31 octombrie 2004, Evenimentul zilei
 Nastase și Băsescu, candidați cu stare, 18 noiembrie 2004, Evenimentul zilei
 Mâine mergem la vot, 26 noiembrie 2004, Carmen Vintila, Jurnalul Național
 Drumul spre Cotroceni vazut de caricaturisti, 20 noiembrie 2004, Evenimentul zilei
 Băsescu și „țepele” Victoriei portocalii, 5 noiembrie 2009, Roxana Preda, Evenimentul zilei
 Apelul intelectualilor romani pentru demnitatea functiei prezidentiale, 8 decembrie 2004, Adevărul
 VIDEO Istoria alegerilor prezidențiale. 2004-2009, marile victorii ale lui Traian Băsescu, 30 octombrie 2014, Mihai Voinea, Cristian Delcea, Adevărul

Alegeri prezidențiale în România
2004 în România
România, Prezidențiale